Вираз — вияв настрою, почуття
 Вираз — висловлення, фраза
 Вираз — в інформатиці — мовна конструкція для обчислення значення невідомої величини за допомогою одного або декількох операндів
 Математичний вираз
 Алгебраїчний вираз — скінченна комбінація символів, граматично правильна щодо правил, застосовних в поточному контексті
 Логічний вираз